Виталий Колесниченко:
 Колесниченко, Виталий Викторович (род. 1990) — российский биатлонист.
 Колесниченко, Виталий Витальевич (род. 1973) — украинский футболист.
 Колесниченко, Виталий Онуфриевич (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.